Als Birnschnecke oder Birnenschnecke wird eine Reihe von Schnecken bezeichnet, deren Gehäuse mehr oder weniger einer Birne ähneln.

Als Birnenschnecken werden bezeichnet:
 die Täubchenschnecken (Columbellidae)
 die Feigenschnecken (Ficidae)
 die Seefeige oder Spanische Feige, Ficus ficus (Linnaeus 1758, Basionym Murex ficus)
 die Gattung Volema in der Familie Melongenidae (Kronenschnecken und Birnenschnecken)

Als Birnschnecke werden oder wurden außerdem bezeichnet:
 Familie Turbinellidae:
 die Echte Birnschnecke, Turbinella pyrum (Linnaeus 1767, Basionym Voluta pyrum)
 Familie Stachelschnecken, Muricidae:
 die Gegitterte Stachelschnecke, Boreotrophon clathratus (Linnaeus 1767, Basionym Pyrum clathratum, später Trophon clathratus, bei Martini: die weiße gestrickte Birn mit gezahnter Spindel)
 Familie Tritonschnecken, Ranellidae:
 das Dreieckige Kinkhorn oder Fußhorn, Cymatium femorale (Linnaeus 1758, Basionym Murex femorale, bei Martini: die getrocknete, oder trockne Birne, die dreyeckigte getrocknete Birne, das Fußhorn)
 das Birnen-Tritonshorn, Ranularia pyrum (Linnaeus 1758, Basionym Murex Pyrum, später Cymatium pyrum, bei Martini: die getrocknete Birne mit Haaren, die Steinstachelschnecke, der Löwenkopf, bei Röding: die getrocknete Birn)
 Familie Hornschnecken, Buccinidae:
 die Blitzschnecke oder Linksgewundene Birnschnecke, Busycon perversum (Linnaeus 1758, Basionym Murex perversus, auch Busycon contrarium)